Viorel Tănase ist der Name folgender Personen:

* Viorel Tănase (Fußballspieler, 1908) (1908–2011), rumänischer Fußballspieler, -schiedsrichter und -funktionär 
 Viorel Tănase (Fußballspieler, 1970) (* 1970), rumänischer Fußballspieler und -trainer